Andrew Fyfe (1754-1824), anatomiste
 Andrew Fyfe (chimiste)
 Andrew Fyfe (football)